Ворж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 6 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 400,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ворж на сайті французького Національного інституту географії
 Ворж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ворж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 Мапа муніципалітету Ворж на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Ворж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена